La Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées (Coupe du Roi des champions d'Arabie saoudite de football) est une compétition de football d'Arabie saoudite.FMC

Histoire

Palmarès

Les matchs

Bilan par club

Lien externe 

Compétition de football en Arabie saoudite
Fondation en 1956